Никола Чиркович (; ) — сербский футболист, нападающий израильского клуба «Кафр-Касем».

Клубная карьера 
Воспитанник клуба ФАП из родного города Прибой, позднее выступал за «Борац». С 2010 по 2015 года был игроком клуба «Металац» (до 2012 года играл в сербской Суперлиге, после — в первой лиге). По итогам сезона 2014/15 помог «Металацу» вернуться в Суперлигу.

6 июля 2015 года подписал контракт с футбольным клубом «Минск». Однако, за столичный клуб сыграл всего в двух матчах Кубка Белоруссии, еще три матча провел за дубль, но так и не дебютировал в Высшей лиге. 28 августа 2015 года контракт с полузащитником по взаимному согласию был разорван.

В сентябре 2015 года вернулся в Сербию, став игроком клуба «Вождовац», где играл в течение четырех лет. В июле 2019 года перешел в «Чукарички».

В июле 2021 года перешел в израильский клуб «Бней Сахнин», а в феврале 2022 года перешел в «Кафр-Касем».

Международная карьера 
Дебют за национальную сборную Сербии состоялся 29 сентября 2016 года в товарищеском матче против сборной Катара, заменив во втором тайме Марко Петковича.

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика на сайте utakmica.rs

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу
Игроки ФК «Борац» Чачак
Игроки ФК «Металац» Горни-Милановац
Игроки ФК «Минск»
Игроки ФК «Вождовац»
Игроки ФК «Чукарички»
Игроки ФК «Бней Сахнин»
Игроки ФК «Кафр-Касем»